Příjmení Šonka (Sonka) nosí více významných osobností:

 Bedřich Šonka (1933–2017) – český fotbalový útočník
 František Šonka (* 1934) – český odborník na chov drůbeže, mezinárodní posuzovatel psů, také soudní znalec a chovatel psů a drůbeže 
 Martin Šonka (* 1978) – český akrobatický a bojový pilot Vzdušných sil AČR
 Miloslav Šonka (* 1923) – český akademický sochař a restaurátor
 Sonka - Hugo Sonnenschein (1889–1953) – pseudonym; český, německy píšící básník a anarchista